«Сабадель» () — каталонский футбольный клуб из одноимённого города, в провинции Барселона. Клуб основан в 1903 году, домашние матчи проводит на стадионе «Нова Креу Альта», вмещающем 20 000 зрителей. В «Примере» «Сабадель» провёл в общей сложности 14 сезонов, последним из которых является сезон 1987/88. Лучший результат в чемпионатах Испании 4-е место в сезоне 1968/69.

История выступлений

Достижения 
 Кубок Испании
 Финалист: 1935

Сезоны по дивизионам 
 Примера — 14 сезонов
 Сегунда — 42 сезона
 Сегунда B — 16 сезонов
 Терсера — 8 сезонов

Выступления в еврокубках 

 1R — первый раунд

Известные игроки 

  Марк Валес
  Лачезар Танев
  Иштван Ньерш
  Кеннет Брюлле
  Мигель Анхель Алонсо
  Мануэль Альмуния
  Хосеп Гонсальво
  Маноло
  Мараньон
  Хесус Мария Переда
  Хосе Висенте Санчес
  Тома Н’Коно
  Ян Петерс
  Рамон Хикс
  Хуан Семинарио
  Мигель Анхель Боссио
  Эдуардо Перейра
  Лукас Тудор

Известные тренеры 

  Антонио Ольмо
  Пасьегито

Ссылки 
 

Футбольные клубы Испании
ФК «Сабадель»